Schulpark steht für:

 einen Park an einer Schule
 Schulpark Zollstock, Park in Köln-Zollstock
 Amstettner Schulpark, Park in Amstetten